Пасо Каноа има више значења:

 Пасо Каноа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Каноа (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику